Alfano puede hacer referencia a:

Lugares
 Alfano,  localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania.

Personas
 Alfano I (m. 1085), monje en Santa Sofía en Benevento y después en Montecassino.
 Angelino Alfano (1970-), político y abogado italiano.
 Graciela Alfano (1952-), actriz argentina de cine, teatro y televisión, modelo y exvedette.
 Ley Alfano, ley relativa a la suspensión de cualquier tipo de procedimiento penal contra los más altos cargos del estado italiano.
 Franco Alfano (1875-1945), compositor y pianista italiano.
 Edgardo Alfano (1956-), periodista gráfico, televisivo, radial y locutor argentino.